A 2008-ban győztes Venus Williams és Serena Williams megvédte címét, a döntőben 7–6(4), 6–4 arányban győztek az ausztrál Samantha Stosur–Rennae Stubbs-kettős ellen. A Williams nővérek negyedik páros címüket szerezték meg Wimbledonban, 2008 előtt 2000-ben és 2002-ben diadalmaskodtak.

Kiemeltek 

  Cara Black /  Liezel Huber (elődöntő)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (elődöntő)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (döntő)
  Serena Williams /  Venus Williams (győztesek)
  Hszie Su-vej /  Peng Suaj (első kör)
  Daniela Hantuchová /  Szugijama Ai (második kör)
  Viktorija Azaranka /  Jelena Vesznyina (harmadik kör, visszaléptek)
  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta ''(első kör)

 Lisa Raymond /  Vera Zvonarjova ''(első kör)
 Bethanie Mattek-Sands /  Nagyja Petrova ''(harmadik kör)
 Nuria Llagostera Vives  /  María José Martínez Sánchez'' (negyeddöntő)
 Anna-Lena Grönefeld /  Vania King ''(negyeddöntő)
 Jen Ce /  Cseng Csie ''(harmadik kör)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo ''(első kör)
 Csuang Csia-zsung /  Szánija Mirza ''(második kör)
 Szvetlana Kuznyecova /  Amélie Mauresmo ''(harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

N2